WC este un acronim de două litere care se poate referi la:

Closet 

 Acronim pentru water closet (bazin de colectare al apei), sau la o cameră conținând un closet.

Computing 

 wc (Unix), o utilitate de tip Unix
 Write-combining, o metode de combinare a multiple scrieri ale memoriei la calculatoare

Industrie 

 Wisconsin Central Ltd., a railroad subsidiary of the Canadian National Railway
 Working capital, un indicator financiar metric
 Isleña Airlines (cod IATA), o companie aeriană din Ceiba, Honduras

Divertisment 

 W.C. (film), film an Irish feature film set
 WC (band), o formație de muzică punk din Polonia
 WC (rapper), un cântăreț din Los Angeles, California

Referințe

Legături externe 

  „WC” la acronymfinder.com

Acronime de două litere